Суд — орган, що здійснює правосуддя.
 Суд — судження, відгуки, оцінки.

 «Суд» — радянський художній фільм 1962 року.
 «Суд» — радянський художній фільм 1967 року.
 «Суд» — болгарський драматичний фільм 2014 року.
 «Суд» — індійський драматичний фільм 2014 року.